Francisco Larrañaga puede referirse a:

 Francisco Larrañaga Albizu, más conocido como “Chiquito de Iraeta” (n. 1913), expelotari.
 Francisco Martínez Larrañaga, exrugbista.